La Coppa delle Coppe 1975-1976 è stata la 16ª edizione della competizione calcistica europea Coppa delle Coppe UEFA. Venne vinta dall'Anderlecht nella finale vinta contro il West Ham.

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate
Coppa dei Campioni 1975-1976
Supercoppa UEFA 1976
Coppa UEFA 1975-1976

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1976